A PrvaLiga 1992–1993-as szezonja volt a bajnokság második szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az SCT Olimpija lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok